|-
| 26201 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26202 - ||  || 9 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26203 || 1997 KS || 31 mai 1997 ||  || 
|-
| 26204 - ||  || 5 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26205 Kuratowski ||  || 11 iunie 1997 ||  || 
|-
| 26206 - ||  || 11 august 1997 ||  || 
|-
| 26207 - || 1997 QU || 25 august 1997 ||  || 
|-
| 26208 ||  || 28 august 1997 ||  || 
|-
| 26209 - ||  || 2 septembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 26210 Lingas ||  || 6 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 26211 ||  || 13 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 26212 ||  || 11 octombrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26213 - ||  || 25 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 26214 Kalinga ||  || 30 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 26215 ||  || 4 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 26216 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26217 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26218 ||  || 24 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 26219 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26220 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 26221 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26222 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26223 Enari ||  || 3 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 26224 - ||  || 3 decembrie 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 26225 ||  || 24 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 26226 - ||  || 4 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 26227 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26228 ||  || 20 iulie 1998 ||  || 
|-
| 26229 ||  || 28 iulie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26230 - ||  || 19 august 1998 ||  || 
|-
| 26231 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26232 Antink ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26233 Jimbraun ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26234 Leslibrinson ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26235 Annemaduggan ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26236 - ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26237 - ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26238 Elduval ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26239 - ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26240 Leigheriks ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26241 - ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26242 - ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26243 Sallyfenska ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26244 - ||  || 19 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26245 - ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26246 Mikelake ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26247 Doleonardi ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26248 Longenecker ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26249 - ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26250 Shaneludwig ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26251 Kiranmanne ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26252 - ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26253 - ||  || 29 august 1998 ||  || 
|-
| 26254 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26255 Carmarques ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26256 - ||  || 24 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26257 - ||  || 24 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26258 - ||  || 24 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26259 Marzigliano ||  || 17 august 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26260 - ||  || 14 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 26261 - ||  || 14 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26262 ||  || 14 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 26263 ||  || 14 septembrie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 26264 McIntyre ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26265 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26266 Andrewmerrill ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26267 Nickmorgan ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26268 Nardi ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26269 Marciaprill ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26270 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26271 Lindapuster ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26272 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26273 Kateschafer ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26274 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26275 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 26276 Natrees ||  || 20 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 26277 Ianrees ||  || 20 septembrie 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 26278 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26279 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26280 - ||  || 20 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 26281 ||  || 25 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 26282 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26283 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26284 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26285 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26286 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26287 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26288 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26289 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26290 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26291 Terristaples ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26292 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26293 Van Muyden ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26294 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26295 Vilardi ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26296 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26297 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26298 Dunweathers ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26299 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-
| 26300 Herbweiss ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro|| LINEAR
|-